Het ATP-toernooi van Montpellier 2015 (met de officiële naam Open Sud de France 2015) werd van 2 tot en met 8 februari 2015 gespeeld in de Franse stad Montpellier. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Park&Suites Arena.

Het enkelspel werd gewonnen door Richard Gasquet. Hij won de finale na opgave van Jerzy Janowicz. Het dubbelspel werd gewonnen door Marcus Daniell en Artem Sitak. Zij versloegen in de finale Dominic Inglot en Florin Mergea met 3-6, 6-4 en [16-14].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Montpellier
Montpellier 2015